Fides puede referirse a:

 Fides, diosa de la buena fe, confianza y honor, en la mitología romana.
 Fides, virtud romana y término religioso latino que significa fe, fidelidad o confianza mutua entre los hombres y los dioses.
 Agenzia Fides, agencia de prensa del Vaticano.
 Fides et Ratio, carta encíclica publicada por el Papa Juan Pablo II en 1998.
 (37) Fides, asteroide n.º 37 de la serie, descubierto por Karl Theodor Robert Luther.